Sunnanberg kan syfta på:
 Sunnanberg, Pargas – en by i Pargas stad 
 Sunnanberg, Sagu – en by i Sagu kommun, Egentliga Finland, fi.: Etelämäki